Trochtelfingen heißen eine Stadt und ein Ort:

 Trochtelfingen, Stadt im Landkreis Reutlingen, Baden-Württemberg
 Trochtelfingen (Bopfingen), Stadtteil und Dorf der Stadt Bopfingen im Ostalbkreis, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Trochtelfinger Heide und Seckachtal, Landschaftsschutzgebiet auf dem Gebiet der Stadt Trochtelfingen
 Truchtelfingen, Stadtteil und Dorf von Albstadt im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg